Amerikai Egyesült Államok
Morgan Hill (Kalifornia)
Morgan Hill (Pennsylvania)
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                              }}